A Al Kass International Cup, ou ainda Al Kass U17 International Cup é um torneio de futebol sub-17 interclubes que acontece no Qatar.

Edições

Títulos

Por clube

Participações

Links Externos 
 Website Oficial inglêsinglês
 footballqatar.com/

Al Kass International Cup